Карлос Грене 2. Сексион има више значења:

 Карлос Грене 2. Сексион (Комалкалко), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Карлос Грене 2. Сексион (Макуспана), насеље у савезној држави Табаско у Мексику